WM steht für:

 Weltmeisterschaft, ein Wettbewerb in vielen Sportarten, oft verkürzend Fußball-Weltmeisterschaft

 Malaysia (Festland) nach dem ICAO-Code
 Wachtmeister, militärischer Unteroffiziersdienstgrad
 Warmmiete, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Waschmaschine, in Kleinanzeigen
 Waste Management, US-amerikanisches Entsorgungsunternehmen
 Webmaster, ein Beruf, Erstellung und Pflege von Websites
 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht, eine juristische Fachzeitschrift mit Schwerpunkt Bank- und Kapitalmarktrecht
 Window Manager (dt.: Fenstermanager), ein Programm zur Fensterverwaltung in grafischen Benutzeroberflächen
 Microsoft Windows Mobile, Betriebssystem für PDAs und Smartphones
 Wirtschaftsministerium oder Handelsministerium wird in der Alltagssprache jenes Ministerium einer Regierung bezeichnet, das die Agenden der Wirtschaftspolitik wahrnimmt
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter sind Angestellte oder Beamte an einer Hochschule, einem Forschungsinstitut, einer Bundes- oder Versuchsanstalt, die dort wissenschaftliche Tätigkeiten im Rahmen ihres Arbeitsbereiches ausüben
 Wissensmanagement, zusammenfassender Begriff für alle Managementaufgaben, die auf den bestmöglichen Umgang mit Wissen abzielen
 (4503) Cleobulus, auch 1989 WM, ein Asteroid vom Amor-Typ
 WM Gruppe, ein deutsches Medienunternehmen
 WM Motor Technology, ein chinesischer Hersteller von Elektroautos
 WM-Reaktor, ein sowjetischer Kernreaktortyp
 Wohlen-Meisterschwanden-Bahn, ehemalige Eisenbahnlinie in der Schweiz
 Wohnungswirtschaft und Mietrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Wortmeldung, siehe Gespräch
 WrestleMania, Veranstaltung des Wrestlingverbands WWE
 WM (Unternehmen), Autoteilehändler mit Sitz in Osnabrück

WM steht als Kfz-Kennzeichen für:

 Deutschland: Landkreis Weilheim-Schongau
 Großbritannien: Bristol
 Polen: Powiat Miński

 Wehrmacht Marine, deutsches Autokennzeichen der Kriegsmarine (1935–1945)

Siehe auch:

 W.M., ehemalige ungarische Automarke
 W. M., italienischer Eisbearbeitungsmaschinenhersteller

Abkürzung